

Sigle 
 Officer (of the Order of) the British Empire – Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico, onorificenza britannica
 Out of body experience – Esperienze extracorporee
 OBE – album in studio di Mace del 2021

Codici 
 OBE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Okeechobee County (Stati Uniti)